Gienanth ist der Familienname folgender Personen:

 August von Gienanth  (1802–1829), deutscher Industrieller
 Carl von Gienanth (1818–1890), deutscher Industrieller
 Curt Ludwig von Gienanth (1876–1961), deutscher General der Kavallerie
 Eugen von Gienanth (1846–1893), deutscher Eisenwerks- und Gutsbesitzer
 Friedrich von Gienanth (1805–1842), Architekt
 Ludwig von Gienanth (1767–1848), deutscher Industrieller in der Eisenindustrie

 Siehe auch:
 Gienanth Eisenberg, Eisengießerei in Eisenberg, Rheinland-Pfalz
 Frühindustriepark Gienanth in Winnweiler, Rheinland-Pfalz